Joutsensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Joutsensaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Joutsensaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar